Bergby kan avse:

Finland
 Bergby, Tenala – en by i Tenala
Bergby, Pernå kommun –  by i Pernå kommun, Nyland
 Bergby, Vörå-Maxmo kommun – en by i Vörå kommun, Österbotten

Sverige
 Bergby – en tätort i Gävle kommun
 Bergby, Tierps kommun – by i Tierps kommun
Bergby naturreservat – ett naturreservat i Sala kommun i Västmanlands län

Se även
Bergby gård
Bergsby
Bergsbyn